La Rivière de l'Est est le nom porté par divers cours d'eau de territoires francophones :
 Rivière de l'Est, fleuve de  l'île de la Réunion,
 Rivière de l'Est, rivière des îles Kerguelen qui se jette dans le lac Marville.
 Rivière de l'Est, affluent de la rivière de l'Ouest, au Québec.

C'est aussi la traduction littérale du nom de divers cours d'eau dans le monde :

 en Chine,
 la rivière Dong Jiang, 

 aux États-Unis,
 l'East River, dans le Minnesota,
 l'East River à New York,
 l'East River, en Virginie,
 l'East River, en Virginie et en Virginie-Occidentale,
 l'East River, en Floride,

 au Canada,
 l'East River dans la province d'Ontario,
 l'East River dans la province de Nouvelle-Écosse.